Данлап има више значења:
 Данлап (Индијана)
 Данлап (Охајо)
 Данлап (Ајова)
 Данлап (Илиноис)
 Данлап (Канзас)
 Данлап (Тенеси)